„Nadakaze” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Nadakaze” – niszczyciel typu Minekaze z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Nadakaze” (CL-03) – kuter patrolowy typu Suzukaze z lat 90. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów